Хроника пикирующего бомбардировщика:

 «Хроника пикирующего бомбардировщика» — повесть Владимира Кунина.
 «Хроника пикирующего бомбардировщика» — советский художественный фильм 1967 года режиссёра Н. Бирмана по одноимённой повести В. Кунина о буднях фронтовой авиации в годы Великой Отечественной войны.
 «Хроника пикирующего бомбардировщика» — музыкальный альбом, записанный экспериментальной музыкальной группой «Коммунизм» в 1990 году.